koń parowy, koń mechaniczny (ang. horse power) – pozaukładowe jednostki mocy używane w krajach anglosaskich
 Hufce Polskie lub Harcerstwo Polskie – polskie organizacje skautowskie
 Hewlett-Packard – Amerykańska firma komputerowa
 Helicobacter pylori – chorobotwórcza bakteria
 Harry Potter – bohater cyklu powieści
 hemoperfuzja
 hit points – punkty życia w grach komputerowych

Zobacz też 
 PH